Zaharești se poate referi la:
 Zaharești, Buzău	
 Zaharești, Suceava

Vezi și 
 Zaharescu

Toponime românești